Marquinhos puede hacer referencia a:
Marcos Corrêa, futbolista brasileño, nacido en 1971.
Marcos Vicente dos Santos, futbolista brasileño, nacido en 1981.
Marcus Diniz, futbolista brasileño, nacido en 1987.
Marcos Antônio da Silva Gonçalves, futbolista brasileño, nacido en 1989.
Marcos Antônio Abdalla Leite, baloncestista brasileño, nacido en 1952.
Marcos Aoás Corrêa, futbolista brasileño, nacido en 1994.
Marcus Vinicius Oliveira Alencar, futbolista brasileño nacido en 2003.